Warenhuis (winkel)
 Warenhuis in de agrarische betekenis: een complex van broeikassen